Okręty US Navy o nazwie USS  "Nantucket":
Pierwszy "Nantucket" był monitorem typu Passaic, który służył w Union Navy podczas wojny secesyjnej
Drugi "Nantucket" był serią latarniowców stawianych w tym samym miejscu, w skład której wchodził jeden zbudowany w 1907 dla United States Lighthouse Service i jeden, który jest obecnie National Historic Landmark
Trzeci "Nantucket" (IX-18) nosił wcześniej nazwy "Ranger" i "Rockport". Brał udział w kilku akcjach, ale głównie czas spędzał w naprawach, zanim został przerobiony na okręt ratowniczy i szkolny.
Czwarty "Nantucket" (SP-1153) był przybrzeżnym parowym statkiem pasażerskim zwodowanym w 1899, który na jakiś czas przejęła US Navy, ale okazał się nieprzydatny do służby morskiej i został oddany poprzedniemu właścicielowi.

Nantucket